Э́мма (Emma) — многозначный термин:

 Эмма — женское имя.
 Эмма, Хайме (1938—2005) — аргентинский шахматист, международный мастер (1978).

В литературе 
 Эмма — роман Джейн Остин (1815).
 Эмма — незаконченный роман Шарлотты Бронте.
 Эмма Браун — продолжение рукописи Бронте за авторством Клэр Бойлан (2003).
 Эмма — пьеса Говарда Зинна.

В кинематографе 
 «Эмма» — фильм 1932 года.
 «Эмма» — чёрно-белый телевизионный фильм, Великобритания; в главной роли — Джуди Кэмпбелл.
 «Эмма» — чёрно-белый телевизионный фильм, Великобритания; в главной роли — Диана Фэйрфакс.
 «Эмма» — Великобритания; в главной роли — Доран Годвин.
 «Эмма» — российский фильм 1995 года с Дмитрием Матвеевым.
 «Эмма» — Великобритания; в главной роли — Кейт Бекинсэйл.
 «Эмма» — Великобритания, США; в главной роли — Гвинет Пэлтроу.
 «Эмма» — Великобритания; в главной роли — Ромола Гарай.
 «Эмма» — Франция, режиссёр Ален Тасма.
 «Эмма» — Великобритания, США, режиссёр Отем де Уайлд.

География 
 Дона-Эмма — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.

В музыке 
  — ежегодная музыкальная премия в Финляндии.
 Emma — шведская группа.
 «Emma» — песня группы Hot Chocolate (1974)
 «Emma» — песня Alkaline Trio из альбома Good Mourning (2003)
 «Эмма» — песня «Оригами» из альбома «И ангелы ошибаются» (2006)
 Эмма Марроне (род. 1984) — итальянская певица, известная как просто Эмма.

Программирование 
 EMMA — инструмент покрытия Java-кода.

Другое 
 Emma — романтическая манга Мори Каору.
 (283) Эмма — астероид, открытый в 1889 году.
 Эмма — в японской мифологии бог-властитель и судья мёртвых
 Эмма (тайфун) — сильный тропический циклон, обрушившийся на территорию Японии, Кореи, Китая и Дальнего Востока СССР в сентябре 1956 года

См. также 
 Эмми